Dasmariñas – municipalità di prima classe delle Filippine
 Distretto legislativo di Dasmariñas – distretto legislativo di Dasmariñas
 Gómez Pérez Dasmariñas – politico, militare e diplomatico spagnolo
 Luis Pérez Dasmariñas – militare spagnolo